Eddy steht für:

 Eddy (Name), männlicher Vorname und Familienname
 Eddy Current Controls, indischer Automobilhersteller
 Eddy Manufacturing Company, US-amerikanischer Automobilhersteller

Eddy ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Eddy County Pits, Mine im Eddy County, New Mexico
 Eddy Creek Mine, Mine im Sanders County, Montana
 Eddy Oil Field, Ölfeld im Pawnee County, Kansas
 Eddy Col, Gebirgspass im Grahamland
 Eddy Point, Landspitze von King George Island, Südliche Shetlandinseln

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Eddys Branch, im Pulaski County, Virginia
 Eddy Lick Run, im Clinton County, Pennsylvania
 Eddy Run, im Cameron County, Pennsylvania
 Eddy Slough, im Baker County, Oregon

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Eddy (Alabama), im Marshall County
 Eddy (Florida), im Baker County
 Eddy (Illinois), im Lake County
 Eddy (Indiana), im LaGrange County
 Eddy (Montana), im Sanders County
 Eddy (New York), im St. Lawrence County
 Eddy (Oklahoma), im Kay County
 Eddy (Oregon), im Gilliam County – nicht mehr existent
 Eddy (Texas), im McLennan County
 Eddy Bay, im Lyon County, Kentucky
 Eddy Corners, im Saratoga County, New York
 Eddy Lake, im Horry County, South Carolina
 Eddy Place, im Yavapai County, Arizona

im NRHP gelistete Objekte:
 Eddy Block, in Webster, Massachusetts, ID-Nr. 80000470
 Eddy County Courthouse, in New Rockford, North Dakota, ID-Nr. 85002981
 Eddy Homestead, in Johnston, Rhode Island, ID-Nr. 86001511
 Eddy Tree Breeding Station, in Placerville, Kalifornien, ID-Nr. 87000485
 Eddy-Taylor House, in Lincoln, Nebraska, ID-Nr. 83001098

Siehe auch:
 Eddy County
 Eddy Township
 Big Eddy
 Eddie
 EDDI
 Edi
 Edy